Les élections municipales de 2020 à La Réunion visent à élire les conseils municipaux des vingt-quatre communes de La Réunion, ainsi que les conseils communautaires des cinq intercommunalités.

Le premier tour a lieu le . Le second tour, initialement prévu le , est d'abord reporté sine die, puis au , comme dans le reste de la France, en raison de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19).

Contexte

Déroulement 

Le premier tour a lieu malgré la pandémie de Covid-19, le lendemain de l'annonce par le Premier ministre, Édouard Philippe, de la fermeture des lieux recevant du public non essentiels. La préfecture de La Réunion indique dans un premier temps que l'île n'est pas concernée par cette décision gouvernementale, avant de faire volte-face.

Le parti du président Emmanuel Macron, La République en marche (LREM), éprouve des difficultés à opérer à La Réunion sa promesse initiale de renouvellement politique. Sur fond de divisions internes, il apporte notamment son soutien à la sénatrice Nassimah Dindar à Saint-Denis et au maire sortant de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, condamné par la justice en 1999 pour diverses malversations, suscitant des critiques de la part de plusieurs responsables locaux du parti.

Cinq jours avant le scrutin, Le Monde révèle que dans  sur les 24 que compte La Réunion, des élus ou des candidats sont visés par des affaires judiciaires.

La commune comptant le moins de candidats est Petite-Île avec deux listes et celle ayant le plus de candidats est Saint-Paul avec seize listes ; au total,  sont déposées. Sept maires sortants sont réélus dès le premier tour.

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de maires

Résultats par communes

Bras-Panon 
 Maire sortant : Daniel Gonthier (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté intercommunale Réunion Est

Cilaos 

 Maire sortant : Paul-Franco Técher (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté intercommunale des Villes solidaires

Entre-Deux 
 Maire sortant : Bachil Moussa Valy (UDI-)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Sud

L'Étang-Salé 
 Maire sortant : Jean-Claude Lacouture (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté intercommunale des Villes solidaires

La Plaine-des-Palmistes 

 Maire sortant : Marc-Luc Boyer (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté intercommunale Réunion Est

La Possession 

 Maire sortant : Vanessa Miranville ()
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire du Territoire de la Côte Ouest

Le Port 
 Maire sortant : Olivier Hoarau (PLR)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire du Territoire de la Côte Ouest

Le Tampon 

 Maire sortant : André Thien Ah Koon (DVD)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal
 24 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Sud

Les Avirons 
 Maire sortant : René Mondon (MoDem)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté intercommunale des Villes solidaires

Les Trois-Bassins 
 Maire sortant : Daniel Pausé (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire du Territoire de la Côte Ouest

Petite-Île 
 Maire sortant : Serge Hoareau (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté intercommunale des Villes solidaires

Saint-André 

 Maire sortant : Jean-Paul Virapoullé (UDI-)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal
 22 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté intercommunale Réunion Est

Saint-Benoît 

 Maire sortant : Jean-Claude Fruteau (PS)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal
 15 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté intercommunale Réunion Est

Saint-Denis 

 Maire sortant : Gilbert Annette (PS)
 55 sièges à pourvoir au conseil municipal
 32 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté intercommunale du Nord de La Réunion

Saint-Joseph 
 Maire sortant : Patrick Lebreton (DVG)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal
 19 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Sud

Saint-Leu 

 Maire sortant : Bruno Domen (MoDem)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal
 10 sièges à pourvoir au conseil conseil communautaire du Territoire de la Côte Ouest

Saint-Louis 
 Maire sortant : Patrick Malet (UDI-LC)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal
 21 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté intercommunale des Villes solidaires

Saint-Paul 

 Maire sortant : Joseph Sinimalé (LR)
 55 sièges à pourvoir au conseil municipal
 32 sièges à pourvoir au conseil communautaire du Territoire de la Côte Ouest

Saint-Philippe 

 Maire sortant : Olivier Rivière (UDI-LC)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Sud

Saint-Pierre 

 Maire sortant : Michel Fontaine (LR)
 53 sièges à pourvoir au conseil municipal
 34 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté intercommunale des Villes solidaires

Sainte-Marie 

 Maire sortant : Richard Nirlo (DVD)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal
 19 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté intercommunale du Nord de La Réunion

Sainte-Rose 

 Maire sortant : Michel Vergoz (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté intercommunale Réunion Est

Sainte-Suzanne 

 Maire sortant : Maurice Gironcel (PCR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté intercommunale du Nord de La Réunion

Salazie 

 Maire sortant : Stéphane Fouassin (UDI-LC)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire de la communauté intercommunale Réunion Est

Analyse 
Alors que les élections municipales de 2014 à La Réunion avaient été marquées, comme au niveau national, par une large victoire de la droite, le scrutin de 2020 voit la gauche confortée dans ses bastions traditionnels (Saint-Denis, Le Port), mais également l'emporter dans plusieurs villes importantes : Huguette Bello est ainsi élue à Saint-Paul, tout comme Joé Bédier à Saint-André, mettant fin à plus de  de mandat de Jean-Paul Virapoullé.

Plusieurs maires sortants issus des rangs de la droite sont néanmoins réélus. C'est notamment le cas de Michel Fontaine à Saint-Pierre (dès le premier tour), de Richard Nirlo à Sainte-Marie ou d'André Thien Ah Koon au Tampon. Parmi les déceptions figurent Saint-André, où Jean-Marie Virapoullé, fils du maire sortant, est battu, et Bras-Panon, où Daniel Gonthier s'incline dans une triangulaire avec Jeannick Atchapa (proche de La République en marche) et le député insoumis Jean-Hugues Ratenon. À noter qu'à L'Étang-Salé, le maire sortant Jean-Claude Lacouture (LR) ne l'emporte que d'une seule voix sur son adversaire Mathieu Hoarau (DVD).

Ce scrutin voit également, outre la réélection de Vanessa Miranville à La Possession, l'élection de trois femmes : Ericka Bareigts à Saint-Denis (première femme maire du chef-lieu), Huguette Bello à Saint-Paul et Juliana M'Doihma à Saint-Louis, une première à La Réunion.

Notes et références

Notes

Références 
 Résultats par communes sur le site du ministère de l'Intérieur

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales en France
 Élections municipales françaises de 2020
 Liste des communes de La Réunion
 Politique à La Réunion

Liens externes 

 , sur le site du ministère de l'Intérieur. 
 , sur le site de la préfecture de La Réunion. 
 

2020
La Réunion